Come erba stella sono note alcune piante:
Alchemilla vulgaris
piantaggine
barba di cappuccino